David Calder – attore britannico
 David Calder – canottiere canadese